Кастельтерсоль (, ) — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Барселона в составе автономного сообщества Каталония. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Вальес-Орьенталь. Занимает площадь 31,9 км². Население — 2387 человек (на 2010 год).

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница

Муниципалитеты Барселоны